Alphonse Toussenel (1803-1885), journaliste et écrivain français ;
Théodore Toussenel (1805-1885), journaliste, écrivain, enseignant et traducteur français.

Voir aussi 
Autour de Toussenel